Cierva ist der Familienname folgender Personen:

Cierva steht für:
 Cierva Autogiro, britischer Luftfahrzeughersteller
 Cierva Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika